Autunno (Early Autumn) – romanzo di Louis Bromfield del 1926
Primi giorni d'autunno (Early Autumn) – romanzo di Robert Brown Parker del 1980